Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

 Плотность населения: 49,3 чел./км² (на январь 2010), превышает среднероссийскую в 6 раз.
 Наиболее плотно заселены Суздальский (29 чел./км²), Камешковский (27 чел./км²) и Ковровский (17 чел./км²) районы. С учётом городских муниципальных образований, которые находятся внутри территорий районов  - Муромский (112 чел./км²), Ковровский (89 чел./км²) и Камешковский (27 чел./км²).
 Наиболее плотно заселённые города  - Владимир  (2569 чел./км²), Муром (2444 чел./км²), Ковров (2364 чел./км²), Александров (2213 чел./км²), Юрьев-Польский (1810 чел./км²).
 Удельный вес городского населения: 77,8 % (на январь 2008) (77,5 % — (2006) 78,5 % — (2005))
 Среди субъектов федерации Центрального федерального округа занимает 2-е место после Московской области по числу городов с населением более 100 тысяч жителей, имея 3 таких города: Владимир, Ковров, Муром.

Динамика численности населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Религиозный состав 
Большинство верующих составляют православные христиане (таковыми себя считают 82 % жителей области). Большинство православных объединены в Владимирскую митрополию (РПЦ), часть входит в состав РПАЦ. Старообрядцы объединены в Нижегородскую и Владимирскую епархию.

Имеются общины мусульман, католиков (Храм Святого Розария), баптистов (Муром, Ковров, Меленки, Владимир, Гусь-Хрустальный, Судогда, Вязники, Радужный, Карабаново, Александров, Кольчугино, Юрьев-Польский, и т. д.), адвентистов седьмого дня, кришнаитов, иеговистов и язычников (община Рось).

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Владимирская область